, , настоящее имя — Мико Судзуки, ) (2 декабря 1918 года, Токио, Япония — 27 мая 1990 года) — японская актриса и певица, популярная в 1930-х — 1950-х, сыгравшая роли в фильмах выдающихся японских кинорежиссёров Ясудзиро Симадзу, Ясудзиро Одзу, Хэйноскэ Госё, Хироси Симидзу, Кэндзи Мидзогути и других.

Биография 
Окончив школу для девочек в 1936 году Миэко Такаминэ трудоустроилась в кинокомпанию «Сётику». Одним из самых популярных фильмов 1930-х годов была комедия «Тройная помолвка» (1937) режиссёра Ясудзиро Симадзу, исполнители ролей в которой стали звёздами нового поколения в японском кинематографе. Не осталась незамеченной и начинающая актриса Миэко Такаминэ, исполнительница одной из центральных ролей. Она сыграла дочь хозяина магазина Рэйко, руки и сердца которой добиваются, конкурируя друг с другом, три главных героя фильма. Уже в следующей работе того же Симадзу «Фонари Асакуса», снятой в том же 1937 году у неё была главная женская роль, а её партнёром стал Кэн Уэхара, один из главных героев-любовников того поколения.

Затем последовали значительные работы актрисы в фильмах классиков японского кинематографа Хироси Симидзу («Золотой демон», 1937; «Массажисты и женщина», 1938; «Нобуко», 1940), Кодзабуро Ёсимуры («Тёплое течение», 1939), Ясудзиро Одзу («Братья и сёстры семьи Тода», 1941), Кэндзи Мидзогути («Верность в эпоху Гэнроку», 1941), Хэйноскэ Госё («Ещё раз», 1947, «Поминальная песня» / «Элегия», 1957) и других. 

После окончания Второй мировой войны Миэко Такаминэ ушла из кинокомпании "Сётику", став свободной актрисой и с тех пор работала на съёмочных площадках различных студий. В 1953 году вместе с партнёром Кэном Уэхарой сыграла у знаменитого японского кинорежиссёра Микио Нарусэ в фильме "Жена", — эта роль считается одной из лучших в её кинокарьере.

Перейдя на возрастные роли на закате своей карьеры, актриса всё ещё была востребована и продолжила сниматься в кино вплоть до своей кончины в 1990 году. Заметные работы этого периода: роль Тамико Като, матери двух братьев — главных героев известной советским зрителям киноленты «Две любимые» (1969); а также две роли в фильмах детективного цикла о частном сыщике Коско Киндаити, поставленных классиком японского кино Коном Итикава — «Клан Инугами» (1976) и «Пчелиная матка» (1978). 

Миэко Такаминэ была также популярна и как певица, выпустив множество дисков в период своей карьеры.

Личная жизнь 
В октябре 1946 года Миэко Тикаминэ вышла замуж за бизнесмена Такэси Судзуки, который был старше неё на восемь лет. Они разошлись в 1954 году.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Люди, чей прах был развеян